DGTA steht für:
 Deutsche Gesellschaft für Transaktionsanalyse
 Diacylglyceryl-hydroxymethyl-(N,N,N-trimethyl)-b-alanine
 Dirección General de Transporte Acuático
 Dirección General de Transporte Aéreo
 Downtown Granville Tenants Association
 General de Transporte Acuatico Nacional

DGTA